Al-Muwaqqar () és una ciutat de Jordània, situada al nord-oest del país, a la Governació d'Amman.

Patrimoni 
A la ciutat hi ha les ruïnes d'un palau omeia, el Qussayr al-Muwàqqar, un dels castells del desert. Només queden uns quants capitells decorats amb inscripcions àrabs i fulles d'acant, a part d'un gran dipòsit d'aigua que es troba a un centenar de metres de les ruïnes i que encara està en ús.

L'existència d'aquest castell-palau, a uns deu quilòmetres del castell-palau de Qussayr Mushatta que des de les altures permet observar els camps conreats a l'oest d'Amman, s'associa al califa omeia Yazid II, que va governar entre 720 i 724.

Al Museu Arqueològic de Jordània es conserva un capitell decorat amb inscripcions procedents de l'aljub del palau del-Muwaqqar. El capitell és de l'any 723, té 60 cm d'alçada per 41 cm d'amplada i les inscripcions en cúfic que recorren l'àbac al llarg de les tres cares decorades diuen: «Que Déu beneeixi el vostre servent i missatger». En la quarta cara hi ha una inscripció que agraeix la construcció de l'estany a Yazid. Aquest capitell rematava una columna que servia per mesurar la profunditat de l'aljub.

Referències

Enllaços externs 
 Chapiteau à décor épigraphique 
 Information and image from Qasr Al Muwaqqar
Castells de Jordània
Jaciments arqueològics de Jordània